Monceau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monceau-sur-Oise, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Monceau-le-Waast, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Monceau-lès-Leups, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,